Fisher Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fisher Building (Chicago, Illinois), NRHP-ID 76000691
 Fisher Building (Detroit, Michigan), NRHP-ID 07000847 und 80001922